New Plymouth steht für:

 New Plymouth, Stadt in Neuseeland
 New Plymouth (Provinz), Provinz in Neuseeland
 New Plymouth District, Distrikt in Neuseeland
 New Plymouth (Bucht), Bucht der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 New Plymouth (Idaho), Stadt im Payette County, Vereinigte Staaten
 New Plymouth (Ohio), Stadt im Vinton County, Vereinigte Staaten